«Чанчжэн-3» или CZ-3 ( , буквально Великий поход 3), или LM-3 (Long March)  — китайская трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса, семейства «Чанчжэн».

История создания

Модификации 
 Чанчжэн-3A
 Чанчжэн-3B
 Чанчжэн-3C

История пусков

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр

Ссылки

Примечания 

Ракеты-носители Китая